Ilberg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Ilberg (1858–1916), deutscher Generalarzt
 Georg Ilberg (1862–1942), deutscher Psychiater und Anstaltsdirektor in Dresden
 Horst Ilberg (* um 1930), deutscher Tischtennisspieler
 Hugo Ilberg (1828–1883), deutscher Klassischer Philologe
 Johannes Ilberg (1860–1930), deutscher Klassischer Philologe
 Waldemar Ilberg (1901–1967), deutscher Physiker
 Werner Ilberg (1896–1978), deutscher Schriftsteller und Widerstandskämpfer

Ilberg ist der Name folgender Orte:

 Ilberg (Steingaden), Ortsteil von Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern